

Patronyme 

Cyril Jonard (1976-), judoka français ;
Thierry Jonard (1950-2017), cinéaste et plasticien belge.